Mavrocordat se poate referi la:
 Nicolae Mavrocordat (1680-1730), voievod în Moldova și în Muntenia 
 Ioan Mavrocordat (1684-1719), caimacam în Moldova și voievod în Muntenia
 Constantin Mavrocordat (1711-1769), voievod în Țara Românească și în Moldova
 Ioan N. Mavrocordat (1712-1747), voievod în Moldova
 Alexandru I Mavrocordat (1742-1812), voievod în Moldova
 Alexandru Mavrocordat al II-lea (1754-1819), dragoman al Porții și voievod în Moldova
 Edgar Mavrocordat (1857-1934), diplomat român
 Leon Mavrocordat (1858-1939), general de divizie, fiul lui Alexandru Mavrocordat - mare șambelan și senator

Vezi și 
 Casa Mavrocordat, clădire istorică din municipiul Vaslui, construită în 1890 
 Cartea Milionarului de Ștefan Bănulescu, autorul a intenționat ca ultimul roman al seriei să se numească Epilog în orașul Mavrocordat

Nume de familie grecești